A26 – Autostrada
 A26 – dwusilnikowy samolot amerykański
 A26 – typ okrętów podwodnych
 A-26 – znak ostrzegawczy "lotnisko"